Ruy López Dávalos – occasionalmente menzionato nelle fonti come "Rodrigo d'Avalos".
Rodrigo d'Avalos – conte di Monteodorisio; figlio di Innico I d'Avalos; morto nel 1496.
Rodrigo I d'Avalos – signore di Ceppaloni; figlio di Alfonso I d'Avalos e Delia Orsini dei duchi di Gravina; nipote di Ruy López Dávalos; morto nel 1541.
Rodrigo II d'Avalos – signore di Ceppaloni; figlio di Alfonso d'Avalos e Costanza Caracciolo d'Aragona; nipote di Rodrigo I d'Avalos; morto nel 1576.